Карто́шка:
 разг. Картофель — овощ, продукт питания.
 Картошка — вид пирожного.
 Картошка — детская дворовая игра с мячом.
 Картошка — организованные работы по уборке урожая с участием городских жителей эпохи «развитого социализма» в СССР.
 Картошка — скаутская (в СССР пионерская) песня Владимира Попова.

См. также 
 Крошка Картошка — российская сеть кафе быстрого питания.
 Картошкин (значения)
 Картошино (значения)